Усмонов — фамилия. Известные носители:

 Усмонов, Абдумаджид Хакимович (род. 1957) — советский и таджикский военный переводчик, журналист, государственный и общественный деятель.
 Усмонов, Баходур Бахромович (род. 1997) — таджикский боксёр, участник Олимпийских игр (2020), чемпион Азии (2019).
 Усмонов, Иброгим Кенджаевич (род. 1948) — советский и таджикистанский историк, журналист.
 Усмонов, Усмонали Юнусалиевич (род. 1959) — министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана.

См. также